Hlińska Przełęcz (Tatry Zachodnie)
 Hlińska Przełęcz (Tatry Wysokie)